Rodrigues dos Santos ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Rodrigues dos Santos (Gabriel; * 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Hudson Rodrigues dos Santos (Hudson; * 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Léonardo Rodrigues dos Santos (Léo Santos; * 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Moacir Rodrigues dos Santos (Moacir; * 1970), brasilianischer Fußballspieler
 Wladimir Rodrigues dos Santos (Wladimir; * 1954), brasilianischer Fußballspieler